Osoby o tym nazwisku:
 Adam Erdődy – austriacki dyplomata
 Imre Erdődy − węgierski gimnastyk, olimpijczyk
 Tomasz Erdődy – węgierski możnowładca

Zobacz też:
 Erdődy − węgierski ród szlachecki